Álvaro Varela (Cali, 21 de marzo de 1995) es un futbolista colombiano. Juega en la posición de Delantero.

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Cúcuta Deportivo
Futbolistas del Tigres Fútbol Club